Hepatitis delta-virus
 High Definition Video
 VV HDV - een amateurvoetbalvereniging uit Den Haag